Al Hirmil kan syfta på följande platser:

Libanon 

 El Hermel, distriktshuvudort, Mohafazat Baalbek-Hermel, 
 Caza du Hermel, distrikt, Mohafazat Baalbek-Hermel, 

Robotskapade Libanonförgreningar